Podlipa (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Podlipa (Vrhnika), een plaats in de Sloveense gemeente Vrhnika
 Podlipa (Žužemberk), een plaats in de Sloveense gemeente Žužemberk